dyi – codice ISO 639-3 della lingua djimii seoufo